Vladimir Aleksandrovitj Borisov kan syfta på:

* Vladimir Aleksandrovitj Borisov (1809–1862), rysk historiker
 Vladimir Aleksandrovitj Borisov (1903–1993), sovjetisk general